Quake má více významů:

Počítačové hry 
 Quake – počítačová hra z roku 1996
 Quake II – počítačová hra z roku 1997
 Quake III Arena – počítačová hra z roku 1999
 Quake 4 – počítačová hra z roku 2005
 Enemy Territory: Quake Wars – počítačová hra z roku 2007
 Quake Live – počítačová hra z roku 2010

Ostatní 
 Daisy Johnsonová (Quake) – fiktivní postava z komiksů Marvel Comics a seriálu Agenti S.H.I.E.L.D.
jezero Quake – tektonické jezero v Montaně vytvořené zemětřesením v roce 1959